Europamästerskap 1987 kan avse:

Europamästerskapen i brottning 1987
Europamästerskapen i fälttävlan 1987
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1987
Europamästerskapen i konståkning 1987
Europamästerskapen i simsport 1987
Europamästerskapet i basket för herrar 1987
Europamästerskapet i basket för damer 1987
Europamästerskapet i fotboll för damer 1987
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 1987
Europamästerskapet i volleyboll för damer 1987
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 1987
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1987